|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2009 vond plaats van 21 tot en met 27 september 2009 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Sorana Cîrstea was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Jaroslava Sjvedova, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de Akgul Amanmuradova.

Na haar zege in de voorafgaande week, op het toernooi van Guangzhou, won de als tweede geplaatste Shahar Peer uit Israël ook dit toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Oezbeekse Akgul Amanmuradova in twee sets. Peer wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2009.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Ioana Raluca Olaru en Olha Savtsjoek hadden zich voor deze editie van het toernooi niet als team ingeschreven. Olaru was samen met Galina Voskobojeva als derde geplaatst, maar werd al in de eerste ronde geklopt door haar oude partner Savtsjoek, die nu samen met Arina Rodionova deelnam.

Het eerste reekshoofd, İpek Şenoğlu en Jaroslava Sjvedova, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste Wit-Russische duo Volha Havartsova en Tatjana Poetsjek won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Vitalia Djatsjenko en Katsjarina Dzehalevitsj in de match-tiebreak, nadat de tweede set al in een tiebreak was geëindigd. Het was hun tweede gezamenlijke titel, nadat zij in de voorafgaande week ook al het toernooi van Guangzhou hadden gewonnen. Havartsova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Poetsjek vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2009
Tasjkent